Соревнования по бегу на 800 метров у женщин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении 2019 года прошли 1—3 марта в Глазго на Арене Содружества.

Действующей зимней чемпионкой Европы в беге на 800 метров являлась Селина Бюхель из Швейцарии.

Лидер европейского сезона Александра Гуляева не получила от Европейской легкоатлетической ассоциации допуск к участию в чемпионате Европы в качестве нейтрального атлета. Выступать в составе сборной она также не имела возможности в связи с отстранением российских легкоатлетов от международных стартов из-за допингового скандала.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC±00:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NU23R — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовала | DNF — Не финишировала | DQ — Дисквалифицирована

Предварительные забеги 

Квалификация: первые 2 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 4 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 4 забегах вышла 21 легкоатлетка.

Полуфиналы 

Квалификация: первые 3 спортсменки в каждом забеге (Q) проходили в финал.

Финал 

Финал в беге на 800 метров у женщин состоялся 3 марта 2019 года. Призёр зимних чемпионатов Европы и мира Шелайна Оскан-Кларк возглавила забег со старта и так и не позволила никому опередить себя вплоть до финишной черты. Двумя годами ранее на её счету было серебро континентального первенства (до победы не хватило 0,01 секунды).

Примечания

Ссылки 
 

бег